Тушенка:
 Тушёнка — один из видов консервов.
 Тушенка — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Тушенка — река в Ульяновской области.
 Тушёнка — река в Ульяновской области.
 Операция «Тушёнка» — французская криминальная кинокомедия режиссёра Жана-Мари Пуаре 1991 года.